peut désigner :

Afrique du Sud

Allemagne

Empire allemand 
 
 
  de la 30e division de réserve bavaroise
 
 
 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie
  d'infanterie de la  d'infanterie
 
  d'infanterie de réserve de la  de réserve
  de Landwehr de la  de réserve

Allemagne nazie

Allemagne démocratique

Allemagne fédérale

Australie

Autriche-Hongrie

Canada 
  d'infanterie canadienne
  Groupe-brigade mécanisé du Canada

Croatie

Espagne

République d'Espagne

États-Unis 
 
  expéditionnaire des Marines

France 
  blindée
  de cavalerie de la  légère de cavalerie
  de chasseurs des , ,  et  d'infanterie
  de chasseurs d'Afrique
  de cuirassiers
  de dragons de la  de cavalerie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie coloniale de la  d'infanterie coloniale
  légère de la  de cavalerie
  légère mécanique de la  légère mécanique
  libanaise
  mécanisée

Grèce

Inde

Japon

Nouvelle-Zélande

Pologne

République des Deux Nations

Deuxième République

Résistance polonaise

République populaire

Troisième République

Royaume-Uni 
 
 
  d'infanterie
  de la  aéroportée

Russie

Suisse

Ukraine

République populaire de Donetsk

Union soviétique

Yougoslavie

Zimbabwe